De Rally van Argentinië 1983, formeel 3º Marlboro Rally Argentina, was de 3e editie van de rally van Argentinië en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 119e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Buenos Aires en de finish in Bariloche.

Verslag 
Over de Argentijnse onverharde wegen kwam Audi weer terug in hun element, en grepen op dominante wijze naar een compleet top vier resultaat toe; het podium ingevuld door Hannu Mikkola als winnaar, Stig Blomqvist, die tot halverwege de rally het klassement nog aanvoerde, als tweede, en Michèle Mouton eindigend als derde. Op de klassementsproeven met veelal lange stroken waarop hoge snelheden werden bereikt, kon Lancia dit keer minder competitie bieden, met Markku Alén slechts eindigend op plaats vijf.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië